Футбольная лига в сезоне 1925/26 — 34-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии в третий раз подряд стал клуб «Хаддерсфилд Таун», установив новый рекорд: до этого ни одному английскому клубу не удавалось выиграть чемпионат Англии три раза подряд.

Победителем Второго дивизиона стал клуб «Уэнсдей» из Шеффилда.

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1925/26 на RSSSF.com 

1925
Футбол в Англии в сезоне 1925/1926
Английский чемпионат
Английский чемпионат